Lesnaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo
 Battaglia di Lesnaja – battaglia della Grande guerra del nord, del 1708
 Lesnaja Poljana – cittadina russa, situata nell'oblast' di Jaroslavl'
 3482 Lesnaya – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Lesnoj